Alan Smith
 Alan Smith (1939–2016) angol labdarúgó (Torquay United)
 Alan Smith (1958) ausztrál sportlövő, olimpikon
 Alan Smith (1962) angol labdarúgó (Leicester City, Arsenal FC)
 Alan Smith (1964) új-zélandi vitorlázó, olimpikon
 Alan Smith (1980) angol labdarúgó (Leeds United, Manchester United, Newcastle United)
 Alan Smith filmrendező
 Alan Smith a Crystal Palace labdarúgócsapat menedzsere
Allan Smith
 Allan Smith (1929) ceyloni műugró, olimpikon

Jegyzetek